El Tulillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Tulillo, Zacatecas, 
 El Tulillo, Delstaten Mexiko, 
 El Tulillo, Jalisco, Yahualica de González Gallo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar